Bringing Down the Horse — второй студийный альбом группы The Wallflowers, изданный в 1996 году.

Об альбоме 
В 1997 году Bringing Down the Horse стал 4×платиновым и дважды обладателем «Грэмми». Альбом включает такие популярные синглы как «6th Avenue Heartache» и «One Headlight», занявшие 8 и 1 место в чарте Modern Rock Tracks соответственно. Во время его записи состав группы претерпел существенные изменение: её покинули гитарист Тоби Миллер и ударник Питер Яновиц, которые были заменены Майклом Уордом и Марио Калиром соответственно.

Список композиций 

 Японская версия

Участники записи 
 Джейкоб Дилан — вокал, ритм-гитара
 Марио Калир — ударные
 Рами Джаффе — орган Хаммонда, клавишные, фортепиано, бэк-вокал
 Грег Ричлинг — бас-гитара
 Майкл Уорд — соло-гитара

Примечания

Ссылки 
 Bringing Down the Horse на сайте Discogs 

Альбомы 1996 года
Альбомы The Wallflowers
Альбомы Interscope Records